Гнат Доменічеллі (,  16 лютого 1976, Едмонтон) — канадський та швейцарський хокеїст українського походження, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Швейцарії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року виступами за команду «Камлупс Блейзерс» в ЗХЛ.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 83-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Гартфорд Вейлерс», «Калгарі Флеймс», «Атланта Трешерс», «Міннесота Вайлд», «Амбрі-Піотта», «Базель», «Лугано» та «Берн».

Загалом провів 267 матчів у НХЛ.

Був гравцем молодіжної збірної Канади, у складі якої брав участь у 6 іграх. 2009 року прийняв швейцарське громадянство та виступав за національну збірну Швейцарії, провів 5 ігор в її складі.

У складі збірної Канади брав участь в Кубку Шпенглера та став переможцем Кубка Шпенглера 2008.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Едмонтона
Канадські хокеїсти
Гравці збірної Швейцарії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Хокеїсти «Лугано»
Хокеїсти «Берна»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»
Швейцарські хокеїсти
Хокеїсти «Базеля»‎
Італійці Канади
Натуралізовані громадяни Швейцарії